Платинум Арена — название ряда спортивных сооружений в городах России:
 Платинум Арена (Красноярск) — многофункциональная арена в Красноярске.
 Платинум Арена (Хабаровск) — многофункциональная арена в Хабаровске.